Zamina Begum (11. ledna 1917 – 28. dubna 1978), také známá jako Zajnab Begum, byla afghánská princezna. V letech 1973–1978 byla jako manželka prvního prezidenta Afghánistánu Sardara Muhammada Dáúda Chána první dámou Afghánistánu.

Život 
Byla dcerou krále Muhammada Nádira Šáha a Máh Parwar Begum a sestrou krále Záhira. Její bratr nastoupil na trůn v listopadu 1933. V září 1934 se provdala za Dáúda.

Zamina Begum hrála roli v politice emancipace žen ve vládě svého manžela, zejména tím, že se objevovala nezahalená na veřejnosti. Premiér připravoval kroky ženské emancipace pečlivě a postupně. Začal tím, že v roce 1957 v Rádiu Kábul představil dělnice, na Asijskou ženskou konferenci v Káhiře vyslal delegátky a v roce 1958 zaměstnal čtyřicet dívek ve vládní továrně na keramiku. Když se tyto kroky nesetkaly s protesty, vláda rozhodla, že je čas na zrušení povinnosti zahalovat se.

V srpnu 1959, druhý den festivalu Džešyn, se v královské lóži na vojenské přehlídce princezna Zamina objevila po boku královny Humajry a princezny Bilkis odhalená. Skupina islámských duchovních poslala protestní dopis premiérovi, ve kterém požadovali, aby bylo respektováno právo šaría. Premiér odpověděl tím, že je pozval do hlavního města, aby mu předložili důkaz, že svaté písmo skutečně vyžaduje burku. Když duchovní nemohli takovou pasáž najít, premiér prohlásil, že členky královské rodiny již nebudou nosit závoje, protože to islámské právo nevyžaduje. Burka nebyla nikdy zakázána, ale příklad královny a manželky premiéra následovaly manželky a dcery vládních úředníků, stejně jako další ženy z vyšší a střední třídy.

Byla zabita 28. dubna 1978 během Saurové revoluce v Argu.

Znovu pohřbena byla v roce 2009 v okrese Déh Sabz v Kábulu spolu se svým manželem a dalšími členy rodiny.

Rodina 
Pár měl čtyři syny a čtyři dcery:

 Zarlašt Dáúd Chán
 Chálid Dáúd Chán (1947–1978). Měl syna:
 Tárik Dáúd Chán
 Wajs Dáúd Chán (1947–1978). Měl čtyři děti:
 Turan Dáúd Chán (1972–)
 Áres Dáúd Chán (1973 – zabit 1978)
 Wajgal Dáúd Chán (1975 – zabit 1978)
 Záhra Chánum (1970-)
 Muhammad Umar Dáúd Chán (zabit 1978). Měl dvě dcery:
 Hila Chánum (1961 – zabita 1978)
 Ghazala Chánum (1964 – zabita 1978)
 Dorchánaj Begum
 Zarlašt Begum (zabita 1978)
 Šinkaj Begum (zabita 1978). Měla dvě dcery:
 Ariane Hejla Chánum Ghází (1961–)
 Hawa Chánum Ghází (1963–)
 Torpekaj Begum. Měla tři děti:
 Šáh Mahmúd Chán Ghází
 Dáúd Chán Ghází
 Záhra Chánum Ghází

Předkové

Reference 

Afghánské princezny
Narození 11. ledna
Narození v roce 1917
Narození v Kábulu
Úmrtí 28. dubna
Úmrtí v roce 1978
Úmrtí v Kábulu
Ženy